Kinder der Strasse (Kinder der Straße) – film del 1921 diretto da Wolfgang Neff
Kinder der Straße – film del 1929 diretto da Carl Boese